Lammören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lammören, Nagu, Åboland, 
 Lammören, Borgå, Nyland,

Se även
Lammörarna

Robotskapade Finlandförgreningar